Oryctes (plant)
 Neushoornkevers